Carl Bennett, né le , à Rockford, en Indiana et mort le , à Fort Wayne, en Indiana, est un ancien entraîneur et dirigeant américain de basket-ball.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

 

Entraîneur américain de basket-ball
Entraîneur des Pistons de Fort Wayne
Dirigeant américain de basket-ball
Naissance en décembre 1915
Décès en mai 2013
Décès à Fort Wayne (Indiana)
Décès à 97 ans